Трес Аројос има више значења:

 Трес Аројос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Аројос (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Аројос (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Аројос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Аројос (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Аројос (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Аројос (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Трес Аројос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Аројос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику